Bumi Agung (Tanjung Lubuk), een plaats in Indonesië
Bumi Agung (Warkuk Ranau Selatan), een plaats in Indonesië
Bumi Agung (Kalianda), een plaats in Indonesië
Bumi Agung (Lempuing), een plaats in Indonesië
Bumi Agung (Dempo Utara), een plaats in Indonesië
Bumi Agung (Bayung Lencir), een plaats in Indonesië
Bumi Agung (Muara Beliti), een plaats in Indonesië
Bumi Agung (Kedurang), een plaats in Indonesië
Bumi Agung (Belalau), een plaats in Indonesië
Bumi Agung (Muaradua), een plaats in Indonesië